Il existe plusieurs églises Saint-Jean-Marie-Vianney :
 Église Saint-Jean-Marie Vianney à Beauvais (Oise)
 Église Saint-Jean-Marie-Vianney à Crépieux-la-Pape (Ain)
 Église Saint-Jean-Marie-Vianney à Diemeringen (Bas-Rhin)
 Église Saint-Jean-Marie-Vianney à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)